Mark Davis kan avse:
Mark Davis (snookerspelare)
Mark Davis (porraktör)